gwiazdoszowate (Geastraceae) – rodzina grzybów podstawkowych
 gwiazdoszowate (Asterolecaniidae) – rodzina pluskwiaków

Przypisy